een spalk, die wordt gebruikt bij het zetten van gebroken botten
een buisje dat aangebracht wordt bij een niertransplantatie in de donornier om de afscheiding te meten
een opbeetplaat (een hoefvormige kunstharsplaat) die op de boventanden geplaatst wordt tegen het tanden knarsen (bruxisme); de zijde naar de ondertanden is glad en heeft met alle ondertanden contact, ook bij zijdelingse bewegingen van de onderkaak

Geneeskundige behandeling